Der Begriff Vollmersdorf bezeichnet:

 Vollmersdorf (Hardheim), einen Ortsteil der Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg 
 Vollmersdorf (Kyritz), einen Wohnplatz im Ortsteil Holzhausen der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg